Соломон Кейн — название, имеющее несколько значений.

 Соломон Кейн — персонаж произведений Роберта Говарда.
 «Соломон Кейн» — фильм Майкла Бассета, экранизация произведений Роберта Говарда.